

Municípios do Brasil 
Franca —  do estado de São Paulo
Passagem Franca —  do Maranhão

Comunas da Itália 
Corte Franca — da Lombardia

Desambiguações de topônimos